Seznam občin departmaja Savoie zajema 305 občin.

(CAC) Aglomeracijska skupnost Chambéry Métropole, ustanovljena leta 2000.

Savoie